Jerzy Porębski (1939–2021) – polski pieśniarz, animator ruchu szantowego w Polsce
 Jerzy Porębski (1934–2016) – polski reportażysta
 Jerzy Porębski (ur. 1956) – polski reżyser